Yialós kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Gialós, ort, Kreta, Nomós Chaniás, 
 Sámi, ort, Joniska öarna, Nomós Kefallinías, 

Robotskapade Greklandförgreningar